NLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mykolaïv (Ucraina)
 nlv – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Orizaba